Bugallo ist der Familienname folgender Personen:

 Celso Bugallo (* 1947), spanischer Schauspieler
 Lorena Bugallo (* 1983), argentinische Badmintonspielerin
 Xosé Sánchez Bugallo (* 1954), spanischer Politiker